RM eller rm kan syfta på:

 RM – tysk radiostation, se RauteMusik.FM
 RM (ℛℳ) – valutan som användes i Tyskland fram till 1948, se riksmark
 RM – svenska nationella tävlingar, se riksmästerskap
 RM – Storbritanniens marinkår, se Royal Marines
 RM – reaktionsmotor, se jetmotor
 RM – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Madagaskar
 rm – språkkod för rätoromanska
 .rm – fil för Real Media, se Lista över filändelser
 RM (rappare) – sydkoreansk rappare
 RM-70 – raketartillerisystemet
 Rm-lok – lok avsedda för trafik på Malmbanan
 The RM – komedifilm från 2013